Família Mancini, família romana
 Biografies:
 Curzio Mancini (segle XVI-XVII), compositor italià del Renaixement
 Francesco Mancini (Nàpols, 1672 - 1737), compositor
 Henry Mancini o Enrico Nicola Mancini (Cleveland, Ohio, 1924 - Los Angeles), músic estatunidenc
 Hortense Mancini (Roma, 1646 – Chelsea, Londres, 1699) pertanyent a la
 Olympe Mancini (Roma, 1637 — Brussel·les, 1708), Comtessa de Soissons
 Laura Mancini (Roma, 1636 - París, 1657)
 Marie Mancini (Roma, 1639 - París, 1715), princesa Colonna
 Marie Anna Mancini (Roma, 1649 - Clichy, 1714), duquessa de Bouillon